Voici la liste des planètes mineures numérotées de 483001 à 484000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 483001 à 484000

483001-483100

483101-483200

483201-483300

483301-483400

483401-483500

483501-483600

483601-483700

483701-483800

483801-483900

483901-484000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000